Метрозлы́ () — река в Приазовском районе Запорожской области, правый приток реки Корсак (бассейн Азовского моря).

Описание 
Длина реки — 17 км. Уклон — 1,2 ‰. Площадь водосборного бассейна — 345 км².

Берёт начало у села Ивановка Приазовского района и впадает в реку Корсак в 17 км от её устья по правому берегу, у села Владимировка.

Имеет два правых (балка Глубокая и р. Апанлы) и один левый (безымянный) притоки.

У Владимировки река перегорожена земляной дамбой и образует пруд.

Населённые пункты 
Над рекой расположены два села Приазовского района — Воскресенка и Владимировка.

Примечания 

Бассейн Азовского моря
Реки Приазовского района